in samenstellingen
Audun-le-Roman, Meurthe-et-Moselle
Audun-le-Tiche, Moselle